De nombreux synodes, conciles ou conciliabules se sont tenus à Constantinople.

Conciles œcuméniques 
 Premier concile de Constantinople de 381
 Deuxième concile de Constantinople de 553
Troisième concile de Constantinople de 680-681
Concile in Trullo de 692, œcuménique pour l'Église orthodoxe
Quatrième concile de Constantinople de 869-870, œcuménique pour l'Église catholique
Quatrième concile de Constantinople de 879-880, œcuménique pour l'Église orthodoxe
Cinquième concile de Constantinople, œcuménique pour l'Église orthodoxe

Conciles non-œcuméniques 
 Concile de Constantinople de 449
 Concile de Hiéreia de 754
Concile de Constantinople de 1285